Clay Center puede referirse a:
 Clay Center (Kansas), ciudad en el condado de Clay, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Clay Center (condado de Clay, Kansas).
 Clay Center (Nebraska), ciudad en el condado de Clay, estado estadounidense de Nebraska.
 Clay Center (Ohio), villa en el condado de Ottawa, estado estadounidense de Ohio.